Dans la mythologie grecque, Hélios est un Titan qui personnifie le Soleil.

Aéronautique et astronautique 
 Helios est une famille de satellites de reconnaissance français : Helios 1A, Helios 1B, Helios 2A et Helios 2B.
 Helios est une famille de sondes spatiales ouest-allemandes : Helios 1 et Helios 2.
 Helios est un avion solaire.
 Helios Airways est une compagnie aérienne.

Astronomie 
HELIOS, HARPS Experiment for Light Integrated Over the Sun, est un télescope solaire connecté au spectrographe HARPS.

Entreprise 
De nombreuses entreprises intègrent le mot Hélios dans leurs noms, parmi elles :

Hélios Junior Conseil, la junior entreprise de l'ENSI Poitiers.
Helios, une néobanque aux ambitions écologiques.

Informatique 
 HeliOS est un système d'exploitation de la famille UNIX développé par Perihelion Software.
 Hélios est une application comptable et financière utilisée par la Direction générale des Finances publiques pour la comptabilité des collectivités locales françaises.

Littérature 

Hélios est une collection des éditions Mnémos, Les Moutons électriques et ActuSF, réunies dans le collectif Les Indés de l'imaginaire.

Musique 
 « Helios » est un surnom de l'artiste de musique d'ambiance Keith Kenniff.
 Helios Creed est un guitariste et chanteur américain.
 Helios est le nom d'un album du groupe américain The Fray, sorti le .

Photographie 

 Hélios est le pseudonyme de Moriz Wolf, photographe hongrois de la seconde moitié du  siècle, installé en Égypte et en France.
Helios est une marque d'objectifs photographiques produits en URSS.

Divers 
 Helios est le nom d'un cépage allemand de raisins blancs.

Nom théophore